El apellido Lacruz puede referirse a:
Jesús María Lacruz Gómez, futbolista español de Pamplona (Navarra).
José Luis Lacruz Berdejo, jurista español especializado en Derecho Civil.